Siretu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Siretu (Letea Veche), Dorf im Kreis Bacău
 Siretu (Săucești), Dorf im Kreis Bacău
 Siretu (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea